RFI — сокращение, могущее обозначать:

 Международное французское радио (
 PHP-инъекция ()
 Rete Ferroviaria Italiana — итальянский национальный железнодорожный оператор.
 Электромагнитные помехи (), также используется термин RFI () — радиочастотные помехи.
 Запрос информации () — в бизнесе, форма стандартного обращения для получения расценок и условий оказания услуг.
 Запрос на проверку (англ. Request for inspection) — в строительстве, форма стандартного обращения подрядчика к заказчику/представителю заказчика на проведение проверки выполненного этапа работ.